Наси может означать:
 Наси (Nàxī Zú) — один из 56 официально признанных народов Китая.
 Наси — один из языков народа наси, относится к тибето-бирманским языкам.
 Наси (мн. ч. несиим) — титул у еврейского народа, в разное время имевший разное значение: патриарх, князь, вождь; в том числе:
 Иехуда ха-Наси (ок. 165 — ок. 220) — систематизатор Устного Закона и редактор Мишны.
 Наси, Гульельмо (1879—1971) — итальянский генерал времён Второй мировой войны.

Литература

См. также 
 НАСИ — аббревиатура Нижегородского архитектурно-строительного института.
 Нази
 Наци